Pompierre peut faire référence à : 
Pompierre, commune du département des Vosges, en Lorraine ;
 château de Pompierre (), château de la commune de Pompierre ;
 église Saint-Martin de Pompierre ;
 Pompierre-sur-Doubs, commune du département du Doubs en Franche-Comté ;
 Plage de Pompierre, plage de sable de Terre-de-Haut aux Saintes dans les Antilles françaises.

Homophone 
 Pontpierre